Lloyd Williams (zakenman) (ca. 1940-), Australisch zakenman en eigenaar van racepaarden
 Lloyd Williams (cricketspeler) (1925-2007), Welsh cricketspeler
 Lloyd Williams (jurist) (1927-), opperrechter en rechter Rwanda-tribunaal uit Jamaica/Saint Kitts en Nevis
 Lloyd Williams (filmmaker) (1940-), Amerikaans filmmaker
 Lloyd Williams (rugbyspeler, 1933) (1933-), Welsh rugbyspeler
 Lloyd Williams (rugbyspeler, 1989) (1989-), Welsh rugbyspeler
 Lloyd Williams (marineofficier) (1887-1918), Amerikaans marineofficier in de Eerste Wereldoorlog
 Lloyd Williams (botanicus) (1854-1945), Welsh botanicus, auteur en musicus